Касавина Елена Борисовна (, ) — советская и украинская художница-мультипликатор, сценаристка, режиссёр-постановщик, педагог. Член Союза кинематографистов Украины, член международной ассоциации аниматоров ASIFA, лауреатка международных премий.

Образование 
 1964—1970 — учёеба в Республиканской Художественной Школе им. Т. Г. Шевченко
 1970—1976 — учёба в Киевском Государственном Художественном Институте. Специальность — архитектор.
 1981—1983 — учёба на двухгодичных курсах художников-мультипликаторов при студии «Киевнаучфильм». Специальность — художница-мультипликатор.
 Высшие курсы сценаристов и режиссёров (г. Москва). Мастерская Ф. С. Хитрука и Ю. Б. Норштейна. Специальность — режиссёр мультипликационного кино, педагог.

Работа 
 1983—2008 гг. — Объединение художественной мультипликации киностудии «Киевнаучфильм» (впоследствии — студия «Укранимафильм»). Художница-мультипликатор, режиссёр-постановщик мультипликационных фильмов. Руководительница курсов по обучению художников-мультипликаторов.
 С 1993 года по настоящее время — Киевский Национальный Университет Театра, Кино и Телевидения. Кафедра кинорежиссуры, факультет режиссёров анимационного кино, преподаватель анимации.
 1997—2000 гг. — «Boston-Animation» (американская фирма по производству анимационных компьютерных игр), г. Киев. Главный аниматор, арт-директор.
 2000—2008 гг. — руководитель анимационных мастерских с детьми в Украине и за рубежом.
 2007 г. — мастер курса «Художник-аниматор» «Первая Национальная Школа телевидения».

Фильмография 
Художница-мультипликатор студии «Киевнаучфильм»:
  — «Колыбельная», реж. И. Гурвич
 1984 — «Как Петя Пяточкин слоников считал», реж. А. Викен
  — «Из жизни пернатых», реж. В. Дахно
 1985 — «Доктор Айболит», реж. Д. Черкасский
 1985 — «Сампо из Лапландии», реж. Е. Пружанский
  — «Находка», реж. Б. Храневич
 1986 — «Трудолюбивая старушка», реж. Е. Пружанский
  — «Друзья мои, где вы?», реж. Т. Павленко
 1987 «Окно» — реж. Е. Сивоконь
  — «Где ты, мой конь?», реж. Е. Пружанский
 1988 — «Остров Сокровищ», реж. Д. Черкасский
  — «Энеида», реж. В. Дахно

Сценарист 
 Миниатюра «Самая красивая» — из сборника «Мы женщины»
 «Бобе-майсе» — совместно с Э. Киричем
 «Буква Гимел» — реж. Е. Сивоконь
 «3 маленьких хлебца» для студии «Пилот», г. Москва.

Режиссёр 
  — Мы — женщины. Самая красивая
  — Бабушкины истории
  — Светлячок
  — Представьте себе (цикл «Гора самоцветов»)
  — Две недлинных сказки (цикл «Гора самоцветов»)

Награды 
 Диплом фестиваля «Крок» (г. Киев)
 Диплом фестиваля «Дебют» — г. Москва за работу «Самая красивая» из сборника «Мы женщины»)
 «Бобе-майсес» («Бабушкины сказки»)
 Гильдия кинорежиссёров Украины — «Лучший анимационный фильм 1993 г.»
 Приз МКФ женщин кинематографистов
 Приз фестиваля «Крок»
 Приз «Святая Анна»
 XIX ОРФАК Суздаль-2014 : Диплом в категории «Лучший короткометражный фильм» — «Представьте себе» (цикл «Гора самоцветов»)
 II Международный кинофестиваль «Отцы и дети» (Орёл — Москва): В номинации «Анимация» награда — «Две недлинных сказки»

Примечания

Источники 
  С. 312.
 Елена Борисовна Касавина // Киевский календарь.
 Бобе-майсес // gazetaeao.ru
 «Бобе майсес» — мульт по еврейским сказкам // meirbruk.net
 Касавина Елена Борисовна на сайте kiev.vgorode.ua
 Каташинская А. Елена Касавина — аниматор, посвятивший жизнь Киеву / Комсомольская правда в Украине, 17 апреля 2014.
 Касавина Елена Борисовна // Первая Национальная Школа телевидения в Украине.

Ссылки 
 Касавина Елена Борисовна
 Елена Касавина на IMDb

Мультипликаторы XX века
Мультипликаторы XXI века
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы Украины
Режиссёры мультипликации